Schorler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schorler (1859–1920), deutscher Botaniker
 Helmut Schorler (1929–2015), deutscher Wasserballspieler
 Vicke Schorler (~1560–1625), deutscher Chronist und Künstler